На этой странице приведены составы женских команд, которые принимали участие в турнире по волейболу на XXXII Олимпийских играх в Токио.

В заявку команды разрешено включать 12 волейболисток. Указаны клубы, в которых игроки выступали в сезоне-2020/21.

Знаком * обозначены игроки либеро, выходившие номинально как доигровщицы на заднюю линию не форме либеро. В столбце «Очки» в скобках указано количество очков в атаке, на блоке и с подачи.

Главный тренер: Фернан Эрраро, тренеры — Марсело Сильва, Элиан Квинтанс.

Главный тренер: Зе Роберто, тренеры: Пауло Баррос, Коппини Вагнер Луис.

Главный тренер: Маркос Квик (Бразилия), тренеры: Вагнер Роша Пашеко (Бразилия), Вильсон Санчес Дуран.

Главный тренер: Давиде Маццанти, тренеры: Симоне Бенданди, Джулио Бреголи.

Главный тренер: Луисомар де Моура (Бразилия), тренеры: Джефферсон Арости (Бразилия), Пол Биток.

Главный тренер: Лан Пин, тренеры: Лай Явэнь, Ань Цзяцзе.

Главный тренер: Серджо Бузато (Италия), тренер: Юрий Булычев.

Главный тренер: Стефано Лаварини (Италия), тренеры: Сесар Эрнандес Гонсалес (Испания), Чхве Юн Джи.

Главный тренер: Зоран Терзич, тренеры: Бранко Ковачевич, Деян Александрич.

Главный тренер: Карч Кирай, тренеры: Лука Слабе (Словения), Мэрв Данфи.

Главный тренер: Джованни Гуидетти (Италия), тренеры: Алпер Хамурджи, Реджеп Ватансевер.

Главный тренер: Куми Накада, тренеры: Нобору Аихара, Тайсукэ Кимура.

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация волейбола 
 Волейбол на официальном сайте Игр 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2020